Arif Abbasov ist der Name folgender Personen:

* Arif Abbasov (Ethnograph) (1937–2005), aserbaidschanischer Ethnograph
 Arif Abbasov (Leichtathlet) (* 1988), aserbaidschanischer Leichtathlet